Zona Leste de Manaus
Zona Leste de Guaratinguetá
Zona Leste de São Paulo
Zona Leste de Uberlândia

Desambiguações de topônimos